Bierofka ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Bierofka (* 1979), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wilhelm Bierofka (* 1953), deutscher Fußballspieler und -trainer